АПКИТ — аббревиатура от:

 Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ)
 Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ)